SAP peut signifier :

Services 
 Services à la personne,
 Secours à personne, le nom de modules de formation des sapeurs-pompiers français,
 Service d'accompagnement parental.

Géographie 

 Le Sap, une commune française de l'Orne,
 Le Sap-André, une commune française de l'Orne, 
 Sap, un village de Slovaquie,
 Tonlé Sap, un lac et une rivière du Cambodge, traversant Phnom Penh,
 San Andrés et Providencia, un département colombien, selon la norme ISO 3166-2:CO (liste des principales subdivisions d'un pays).
 Split Apple Rock est une formation rocheuse située dans la baie de Tasman, en Nouvelle-Zélande.

Patronyme 
 Jolande Sap (née en 1963), femme politique néerlandaise.

Technologies de l'information 
 Systems, applications, and products for data processing (SAP ERP), un progiciel de gestion intégré en informatique et management,
 SAP SE, la société qui développe ce logiciel,
 SAP S/4HANA, la quatrième génération du progiciel SAP
SIM Access Profile, un profil Bluetooth d'accès à une (U)SIM distante,
Service Access Point,
Service Advertising Protocol, un protocole des réseaux Novell NetWare,
 Session Announcement Protocol, un protocole pour diffuser des informations de sessions multicast,
 Système acceptable de programmation, un concept en informatique théorique.

Médecine 
 Seringue auto-pulsée, en médecine, désignant des seringues mises dans des pousses-seringues, appareils permettant de pousser régulièrement le piston de la seringue permettant l'administration du produit sur de longue durée (6 h, 12 h, 24 h…).
 Syndrome d'aliénation parentale,

Politique 
 Service d'analyse et de prévention, services secrets intérieurs suisses,
 Sozialistische Arbeiterpartei, un parti socialiste allemand de 1930 à 1933,
 Section des affaires politiques, une section de la police nationale de Vichy chargée de lutter contre les opposants politiques, auxiliaire du Kommando der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdierst (KDS).
 Section atterrissage parachutage ; section chargée  des opérations de liaison aérienne dans la « zone Sud », au profit de la résistance intérieure française.
 Socialistische Arbeiderspartij, la section belge de la Quatrième Internationale,
 Socialistisk Arbejderparti, une section danoise de la Quatrième Internationale.

Autres 
En tant qu'acronyme, SAP peut aussi signifier :
 Système d'alerte précoce.
Société d'anthropologie de Paris, la plus ancienne société savante au monde dans le domaine de l'anthropologie.
 Sections d'aviation populaire, qui était une école française de formation au pilotage. Elle a fusionné avec l'École nationale de l'aviation civile depuis.

En tant que code, SAP peut signifier :
 La Mesa, aéroport de San Pedro Sula au Honduras, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Sap peut faire référence à :
 sève, en anglais,
 Sap, un album d'Alice in Chains.

Références 

Code

de:Sap
hu:Sap (egyértelműsítő lap)